Normandy kan syfta på följande platser:

Papua Nya Guinea 

 Normanby Island (ö i Papua Nya Guinea), Milne Bay,

Storbritannien 

 Normandy, Surrey, ort i England,

USA 

 Normandy (ort i USA, Missouri), Saint Louis County, 
 Normandy (ort i USA, Tennessee), Bedford County, 

Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar